Эуигуанодонты (лат. Euiguanodontia) — неактивная клада позднеюрских-позднемеловых птицетазовых динозавров, входящая в группу эуорнитопод.

Систематика 
В 1996 году Родольфо Кориа и Леонардо Сальгадо пришли к выводу, что базальные игуанодонты гаспаринизавры по ряду синапоморфий занимают положение между тенонтозаврами и Dryomorpha. Вследствие этого авторы ввели новую монофилетическую кладу под названием эуигуанодонты — «истинные» игуанодонты. Эуигуанодонты характеризуются как группа, включающая гаспаринизавров, дриозавридов, игуанодонтов и гадрозавров, но исключающая тенонтозавров и других орнитопод (гипсилофодонтид и гетеродонтозаврид). Авторы выделяют кладу по четырём синапоморфиям: латерально-лицевое заглазнично-скуловое сочленение; наличие заметного латерального выступа на зубах верхней челюсти; хорошо развитый вентральный гребень подвздошной кости, к которой крепились мышцы хвоста; первая плюсневая кость редуцирована или отсутствует.

Большинство палеонтологов не приняли кладу эуигуанодонты, поскольку в настоящее время гаспаринизавары рассматриваются, как более базальные эуорнитоподы (продвинутые гипсилофодонтиды), находящиеся за пределами группы игуанодонты.

В исследовании Кальво и коллег 2007 года клада Euiguanodontia была вновь упомянута. Более того, в диагноз клады были добавлены 3 новые синапоморфии. Авторы подчёркивают, что для определения филогенетического положения гаспаринизавры Norman и коллеги в 2004 году не включили в свой анализ продвинутые таксоны (например, Ankylopollexia). Свой анализ Кальво и коллеги основывали на наборе данных в исследовании Novas и коллег 2004 года. По результатам анализа с использованием 50 признаков для 14 таксонов была получена следующая кладограмма:

Примечания 

Iguanodontia
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода